Ad Dasmah (arabiska: اَلدَّسْمَة) är en ort i Kuwait.   Den ligger i provinsen Al Asimahguvernementet, i den centrala delen av landet, i huvudstaden Kuwait Stad. Ad Dasmah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ad Dasmah är platt. Havet är nära Ad Dasmah åt nordost.  Närmaste större samhälle är Kuwait Stad,  km väster om Ad Dasmah. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Al Asimahguvernementet